Татарешты (, Тэтэрешть) — село в Кагульском районе Молдавии.
Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 130 метров над уровнем моря, расположено на расстоянии 32 км от Кагула и в 172 км от Кишинёва.

Через село, по направлению с севера на юг протекает река Большая Салчия (правый приток реки Ялпуг).

История 
Впервые село упоминается под названием Татар-Баурчи в 1780 году.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Тэтэрешть проживает 2156 человек (1093 мужчины, 1063 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Кагульского района